Забайкальская зона ПВО — территориальное оперативное объединение войск ПВО СССР накануне и во время Великой Отечественной войны, выполнявшее противовоздушную оборону войск и важных административно-политических и промышленных центров, расположенных в границах Забайкальского военного округа (с 15 сентября 1941 Забайкальского фронта).

История формирования и боевой путь 
Забайкальская зона ПВО была образована приказом НКО СССР № 0015 от 14 февраля 1941 года в границах Забайкальского военного округа. Штаб зоны — город Чита. Границы зоны — в пределах Забайкальского военного округа. В состав зоны вошли районы ПВО: Иркутский, Улан-Удэнский, Читинский и Сретенский. Командующий зоной являлся помощником командующего войсками Забайкальского военного округа.

С 15 сентября на базе Забайкальского военного округа был сформирован Забайкальский фронт, Забайкальская зона ПВО вошла в его состав. На Забайкальскую зону ПВО с начала формирования и до мая 1945 года возлагались задачи прикрытия объектов на территории в границах недействующих Дальневосточного фронта. При этом зона имела в составе три бригадных района ПВО и истребительную авиадивизию.

Формирование зоны происходило весной 1941 года. Состав зоны включал 3 бригадных района: 1-й (79-й разъезд) бригадный район ПВО, 2-й (Баин-Туменский) бригадный район ПВО и 3-й (Читинский) бригадный район ПВО. При этом авиационные соединения в состав зоны не включались, функции прикрытия объектов с воздуха выполняла истребительная авиации ВВС Забайкальского фронта и отдельные истребительные авиационные эскадрильи:
 1-й бригадный район (10-й, 132-й, 162-й, 390-й отдельные зенитно-артиллерийские дивизионы);
 2-й бригадный район (150-й, 387-й, 408-й отдельные зенитно-артиллерийские дивизионы);
 3-й бригадный район (750-й зенитно-артиллерийский полк, 107-й, 166-й, 262-й и 264-й отдельные зенитно-артиллерийские дивизионы);
 14-я отдельная истребительная авиационная эскадрилья;
 15-я отдельная истребительная авиационная эскадрилья;
 16-я отдельная истребительная авиационная эскадрилья;
 17-я отдельная истребительная авиационная эскадрилья;
 18-я отдельная истребительная авиационная эскадрилья;
 19-я отдельная истребительная авиационная эскадрилья;

В 1942 году окончательно был определён боевой состав зоны, который сохранился до мая 1945 года. В июле 1942 года в Чите была сформирована 297-я истребительная авиационная дивизия в составе 938-го и 939 истребительных авиационных полков. В боевой состав дивизия вошла в августе 1942 года.:
 1-й бригадный район (10-й, 132-й, 162-й, 390-й отдельные зенитно-артиллерийские дивизионы);
 2-й бригадный район (150-й, 387-й, 408-й отдельные зенитно-артиллерийские дивизионы);
 3-й бригадный район (750-й зенитно-артиллерийский полк, 107-й, 166-й, 262-й и 264-й отдельные зенитно-артиллерийские дивизионы);
 297-я истребительная авиационная дивизия:
 938-й истребительный авиационный полк;
 939-й истребительный авиационный полк.

С принятием решения Ставки о развертывании группировки Сухопутных войск для разгрома империалистической Японии потребовалось усиление прикрытия от возможных ударов с воздуха Транссибирской железнодорожной магистрали и других коммуникаций, важных промышленных объектов и складов, группировок войск фронта. Постановлением Государственного Комитета Обороны «Об усилении противовоздушной обороны Дальнего Востока и Забайкалья» от 14 марта 1945 года за № 7828сс было определено формирование в марте-апреле трех армий ПВО: Приморской, Приамурской и Забайкальской. Формируемые армии передавались в подчинение военным советам общевойсковых фронтов, а в специальном отношении — командующему артиллерией Красной Армии. Соединения и части армий ПВО Дальнего Востока и Забайкалья уже с апреля — мая 1945 года выполняли задачи прикрытия магистралей, территории и войск в период наращивания группировок. В апреле 1945 г. Забайкальская зона ПВО переформирована в Забайкальскую армию ПВО.

Забайкальская зона ПВО в состав действующей армии зона не входила.

Командующий 
 подполковник, с 13.03.1942 г. полковник Короленко Иосиф Федосьевич, с 06.1941 по 30.5.1944 г.
 полковник Усаров Наум Ефимович, врид, с 30.5.1944 г. по 09.04.1945 г.
 генерал-майор артиллерии Рожков Петр Фролович, с 09.04.1945 г. по 29.04.1945 г.

Примечания

Литература

Ссылки 

Зоны ПВО СССР во время Великой Отечественной войны